Krautheim è il nome delle seguenti località:
 Krautheim – città tedesca nel Land del Baden-Württemberg
 Krautheim – frazione della città tedesca di Am Ettersberg nel Land della Turingia